Kunoy – gmina na Wyspach Owczych.
 Kunoy – miejscowość na Wyspach Owczych.
 Kunoy – wyspa należąca do Wysp Owczych.